Кортес-де-Пальяс (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Кофрентес. Занимает площадь 234,63 км². Население 951 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Oficial de C. de Pallás
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии